Феномен Стойлова — явление, наблюдаемое в жидких волноводах мыльной пленки. Ребро обычной мыльной пленки (из любого водно-мыльного раствора) представляет собой жидкий трехгранный волновод, по которому свет идет с отражением от боковых поверхностей. Но у этого волновода необычные свойства. Непрерывный поток солнечного света после прохождения по ребру (все то время, пока живёт ребро, от минут до суток) дает на экране странную постоянно мигающую хаотичную мозаику из множества крупных пятен всех цветов радуги. Природа такой хроматической дисперсии в феномене и дробления не только солнечного, но любого света при его прохождении по ребру мыльной пленки связана /1,2/ с наличием у спокойного на вид ребра острых вершин и с недоступной для прямого наблюдения неординарной импульсно-хаотичной гидродинамикой сбора раствора в эти его вершины через обнаруженное сужение контактирующих пленок у ребра.

Эффект открыт Стойловым Ю. Ю. в 2018 году /2,3/ со ссылками на кинофильмы/. Наблюдаемое мигание как макро аналог броуновского движения демонстрирует в увеличенном масштабе (без микроскопа) непрекращающиеся движения в микромире раствора ребра. Из-за простоты эффект мог быть открыт (и использован Демокритом для подтверждения его теории постоянного движения частиц в микромире) 3000 лет тому назад, когда для этого были все условия — было известно мыло и умели фокусировать солнечный свет с помощью шаровых сосудов с водой.

Эффект доступен по реализации школьникам для расширения их кругозора и самостоятельного начального знакомства с фундаментальными основами окружающего мира, с постоянными невидимыми на глаз движениями в микромире и с радужным спектральным составом обычного солнечного света.

Явление открывает ряд новых научных направлений, таких как изучение особенностей нестабильных лазерных сред, волноводов, сопутствующей термодинамики, тонкослойной гидродинамики, статистической радиофизики и др. Разработка теоретических основ эффекта полезна для объяснения физики нерасходящихся лазерных треков в мыльных пленках /2,3/.

Литература 
 Намер Л. «Свет: дорога по кромке», Химия и жизнь, (№ 9/2019) на с. 14).
 Феномен Стойлова http://www.astro.websib.ru/sites/default/files/userfiles/droblenie_stoilov(1).pdf
 Stoilov’s phenomenon https://opastonline.com/wp-content/uploads/2020/07/review-of-non-actual-problems-unexpected-fragmentation-of-light-in-the-rib-of-a-soap-film-stoilovs-phenomenon-atcp-20.pdf

Среды передачи сигнала
Волноводы